Kappis ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kappis (1836–1914), deutscher Maler und Lithograf
 Emma Bechtle-Kappis (1875–1957), deutsche Malerin
 Max Kappis (1881–1938), deutscher Chirurg